

Lokalizacje

Francja 
 Morre – gmina

Niemcy 
 Morre – rzeka, dopływ Billbach

Zobacz też 
 Mörre